Geografia:
Muntanyes:
Mola del Boix (Roquetes): muntanya situada als municipis de Roquetes i de Tortosa (Baix Ebre)
Mola del Boix (el Perelló): muntanya situada als municipis del Perelló i de Tivenys (Baix Ebre)
Mola del Boix (Mas de Barberans): muntanya situada al municipi de Mas de Barberans (Montsià)
Mola del Boix (la Sénia): muntanya situada als municipis de la Sénia i el Mas de Barberans (Montsià)